Miki (Hyogo), een stad in de Japanse prefectuur Hyogo
 Miki (Kagawa), een gemeente in de Japanse prefectuur Kagawa
 de codenaam van Willem Schoemaker